A Ipatinga Futebol Clube, egy brazil labdarúgócsapat, melyet 1998-ban Ipatingában alapítottak. A csapat 2013-ban felvette a Betim Esporte Clube nevet és székhelyét Betimbe helyezte át. Egy évvel később visszatértek Ipatingába, de a csapat továbbra is a Betim nevet viselte. A sok huzavona után végül 2014 novemberében a CBF, úgy határozott, hogy a klub a későbbiekben hivatalosan Ipatinga Futebol Clube vehet részt Minas Gerais állam második vonalában, a Módulo-II-ben.

Története

Sikerlista

Hazai

Állami 
 1-szeres Mineiro bajnok: 2005

Nemzetközi

Játékoskeret 
2014. július 24-től

Források 
 fussballzz

Brazil labdarúgócsapatok
Minas Gerais állam labdarúgócsapatai
1998-ban alapított labdarúgócsapatok